Match des Champions () ist der Name folgender Wettbewerbe:

 Match des Champions (Basketball, Frauen)
 Match des Champions (Basketball, Männer)
 Match des Champions (Eishockey)

Siehe auch:

 Trophée des Champions
 Trophée des Championnes